Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Trick-Fernsehserie Die Pinguine aus Madagascar, die aus den Kinofilmen Madagascar und dessen Nachfolger Madagascar 2 entwickelt wurde, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Episoden liefen zuerst in den Vereinigten Staaten beim Sender Nickelodeon und in Deutschland auf dem deutschen Nickelodeon. Die Fernsehserie umfasst drei Staffeln mit 149 Episoden.

Eine normale Episode hat eine Länge von rund elf Minuten. Die Sonderfolgen Die Rache des Dr. Seltsam, Der Schatz des Goldenen Eichhörnchens, Das Geheimnis der Weihnacht, Die Hoboken-Krise, Operation: Antarktis, Operation: Blaue Blubberblase, Operation: Mondeinhorn-Apokalypse und Der Pinguin, der mich liebte erreichen die doppelte Dauer. Die Episode Die erneute Rache des Doktor Seltsam hat eine Länge von etwa 46 Minuten.

Staffel 1 
Die erste Episode wurde am 29. November 2008 als Vorpremiere gesendet. Regelmäßig lief die erste Staffel erstmals vom 28. März 2009 bis zum 15. Februar 2010 im Fernsehen. Auch die deutschsprachige Erstausstrahlung begann über Ostern 2009 mit einigen Vorpremieren, bevor die erste Staffel vom 12. September 2009 bis zum 25. Juli 2010 im regulären Sendebetrieb ausgestrahlt wurde.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel in der Originalfassung hat am 13. März 2010 begonnen und wurde am 31. März 2012 beendet. Die deutschsprachige Ausstrahlung zeigte der Sender Nickelodeon vom 8. Juni 2010 bis zum 19. Juni 2012.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel in der Originalfassung hat am 16. April 2012 begonnen, die der deutschsprachigen Version am 30. März 2011.

Weblinks 
 
 Episodenliste auf TV Guide.com
 Episodenliste auf Fernsehserien.de
 Episodenliste im Madagascar-Wiki

Einzelnachweise 

Pinguineausmadagascarepisoden

it:Episodi de I pinguini di Madagascar (prima stagione)